Whinney Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Whinney Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire